Agustín Hernández puede referirse a:

 Agustín Hernández Sanz, pintor español nacido en 1931;
 Agustín Hernández Pastrana, político mexicano militante del Partido Acción Nacional.
 Agustín Hernández Navarro, arquitecto mexicano nacido en la Ciudad de México en 1924.
 Agustín Hernández Fernández de Rojas, político del Partido Popular de Galicia.